Клебан-Бык (ландшафтный парк)
 Клебан-Бык (река)
 Клебан-Бык (посёлок)